La palabra pie, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Biología 

 El pie, la porción terminal de una extremidad que lleva el peso del cuerpo y permite la locomoción en los seres humanos y otras especies animales.
 El pie (moluscos), un órgano específico del filo de los moluscos.
 El estípite (micología) o «pie» de una seta, es decir, el tallo de esta.

Medidas 

 El pie (unidad), una unidad de longitud.
 El pie cuadrado, una unidad de superficie del sistema anglosajón de unidades equivalente a un cuadrado de un pie de lado.
 El pie cúbico, una unidad de volumen del sistema anglosajón de unidades equivalente al volumen de un cubo de un pie de lado.
 El pie castellano (también conocido como pie de Burgos), una unidad de longitud tradicional que equivale a 27,8cm.
 El pie romano, una antigua unidad de medida romana que equivale a 29,6cm.
 El pie tabla, una unidad de medida de volumen utilizada en Estados Unidos y Canadá para medir la madera aserrada que equivale a una tabla de 1pie de ancho por 1pie de largo y 1pulgada de espesor.
 El pie-libra fuerza, una unidad de energía.

Lengua e idiomas 

 El pie (métrica), la unidad métrica cuantitativa del verso griego o latino.
 El pie de arte mayor, un verso propio de la poesía culta medieval castellana del .
 El pie (jeroglífico), un jeroglífico egipcio.
 El idioma protoindoeuropeo, la lengua que habría dado origen a las lenguas indoeuropeas.

Geografía 

 Pie de Concha, una localidad del municipio de Bárcena de Pie de Concha, en la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Pie de la Cuesta, una colonia que forma parte del área conurbada de Acapulco, en las costas del estado de Guerrero (México).
 Pie de Palo, una localidad de la provincia de San Juan (Argentina).

Siglas 

 El principio de inclusión-exclusión o principio de la criba, en matemáticas.
 El Partido de la Izquierda Europea, partido político europeo que agrupa a partidos de la izquierda anti-capitalista europea.
 El Pocket Internet Explorer, navegador de Internet para Windows Mobile y Windows CE.
 La pérdida irrecuperable de eficiencia, una pérdida de eficiencia económica que puede ocurrir cuando el equilibrio para un bien o servicio no es óptimo.

Miscelánea 

 El pie de página, la parte inferior de una página donde generalmente está impreso el número.
 El pie (pago), el primer abono de dinero al pagar en cuotas.
 El pie (tarta rellena), un tipo de pastel horneado típico de la gastronomía anglosajona.
 Android Pie, el decimosexto lanzamiento y la novena versión del sistema operativo Android.

Enlaces externos